Баонине може да се односи на:

 Баонине (Равно), насељено мјесто у општини Равно, Федерација БиХ, БиХ
 Баонине (Требиње), насељено мјесто у граду Требиње, Република Српска, БиХ